Baltendeutsch oder baltendeutsch bezieht sich auf:

 Deutsch-Balten, eine Volksgruppe
 baltisches Deutsch, die Sprache dieser Volksgruppe